Delaunay är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Charles-Eugène Delaunay (1816–1872), fransk matematiker och astronom
 Jules-Élie Delaunay (1826–1891), fransk konstnär
 Louis Delaunay (1826–1903), fransk skådespelare
 Robert Delaunay (1885–1941), fransk kubistisk konstnär 
 Sonia Delaunay-Terk (1885–1979), ukrainsk-fransk konstnär

Franska efternamn